Крымско-ногайские набеги на Русь

 Крымский поход на Русь (1507)
 Крымский поход на Русь (1517)
 Крымский поход на Русь (1521)
 Крымский поход на Русь (1541)
 Крымский поход на Русь (1552)
 Крымский поход на Русь (1571)
 Крымский поход на Русь (1572)
 Крымский поход на Русь (1591)